Ann-Louise Skoglund (née en 1962), athlète suédoise spécialiste du 400 mètres haies
 Eric Skoglund (né en 1992), joueur de baseball américain
 Erik Skoglund (1903-1984), avocat, censeur de cinéma, scénariste, réalisateur et nageur suédois
 Lennart Skoglund (1929-1975), footballeur suédois
 Nils Skoglund (1906-1980), plongeur suédois
 Philip Skoglund (1899-1975), homme politique néo-zélandais
 Sandy Skoglund (née en 1946), photographe américaine
 Thomas Skoglund (né en 1983), joueur de handball norvégien